Rude Records steht für:

 Rude Records (italienisches Label), italienisches Punk-Label
 Rude Records, Sub-Label von Remedy Records, deutsches Metal- und Punk-Label